Dans la mythologie grecque, les Hyperboréens étaient un peuple qui habitait aux confins septentrionaux du monde.
 En linguistique, les langues hyperboréennes, aussi appelées « paléo-sibériennes » ou « paléo-asiatiques », sont des langues parlées en Sibérie.